Concattedrale di San Nicola a Lagonegro (Italia)
Concattedrale di San Nicola a Muro Lucano (Italia)
Concattedrale di San Nicola a Palmi (Italia)
Concattedrale di San Nicola a Prešov (Slovacchia)